La temporada 2021-22 de la Regional Preferente de Aragón de fútbol fue la 54ª edición de dicho campeonato. Comenzó el 12 de septiembre de 2021 y finalizó el 26 de junio de 2022.

Sistema de competición

Liga regular 

Descensos en cascada
Los descensos dependerán de los que en categorías superiores se produzcan de los equipos aragoneses contanto desde la Segunda División RFEF, que conllevará un número proporcional a los que hayan de llevarse a cabo en la Tercera División RFEF y consecuemente en la Regional Preferente de Aragón. Así, dependiendo en todo momemnto de los ascensos que pueden darse en Tercera RFEF, se producirán más o menos ascensos y descensos en Preferente, siendo seguro un ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF, y variable si entra un equipo en el play-out de Segunda RFEF que pueda descender, o si el clasificado del play-off de ascenso a Segunda RFEF en fase nacional ascienda finalmente o no, y teniendo que quedar un total de dieciséis equipos en Tercera RFEF.

Play-Off de Ascenso a Tercera División RFEF 
El play-off de ascenso a Tercera lo disputarán los tres segundos de cada grupo y el mejor tercero del total de grupos. Las eliminatorias se disputarán a doble partido igual que la final, de donde saldrá el único conjunto que ascenderá de esta promoción junto con los otros tres de las plazas de ascenso directo. Será un total de diez partidos de play-off que alargarán la competición hasta finales de junio.

Equipos participantes 
En esta temporada se inscribirían en la competición un total de cincuenta y un equipos, de los cuales serán treinta los que mantienen la categoría, seis que no se inscribieron la temporada anterior por considerar que no se cumplían las condiciones sanitarias, ocho que ascienden de Primera Regional y siete descendidos de Tercera División (un octavo, que correspondería a la A.D. San Juan, no se inscribe ya que se encuentra en proceso de desaparición).

Ascensos y descensos

Composición de grupos

Liga regular

Grupo I

Clasificación 

Evolución de la clasificación

Resultados

Grupo II

Clasificación 

Evolución de la clasificación

Resultados

Grupo III

Clasificación 

Evolución de la clasificación

Resultados

Play Off de Ascenso a Tercera División RFEF 
Equipos clasificados
 C.D. Sariñena
 C.D. La Almunia
 C.D. Fuentes
 U.D. San José

Véase también 
 
 Tercera División RFEF 2021-22 - Grupo XVI (Aragón)

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de la Federación Aragonesa de Fútbol

Temporada 2021-22 de fútbol en España
Regional Preferente de Aragón